Przygodzice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice
 Przygodzice – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice